Il doppio  del Generali Ladies Linz 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Anna-Lena Grönefeld e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma la Grönefeld quest'anno non ha partecipato.

Srebotnik ha partecipato in coppia con Květa Peschke, ma ha perso in finale contro Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová 5–7, 6–7(6).

Teste di serie 

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (finale)
 Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

 Sara Errani /  Roberta Vinci (semifinali) 
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Generali Ladies Linz 2010